Gwiezdne wojny: Ruch oporu (ang. Star Wars Resistance) – amerykański serial animowany osadzony w świecie Gwiezdnych wojen, wyprodukowany przez Lucasfilm Animation.

W Stanach Zjednoczonych serial ten miał swoją premierę 8 października 2018 roku na antenie Disney Channel, a potem zadebiutował zarówno na amerykańskiej, jak i światowej, antenie Disney XD. Od 13 października 2018 roku serial jest emitowany w Polsce na antenie Disney XD. 9 stycznia 2019 roku Disney poinformował o przedłużeniu serialu o drugi sezon.

Fabuła 
Akcja serialu ma miejsce między wydarzeniami z Gwiezdne wojny: część VI – Powrót Jedi i Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy, w czasie kiedy Ruch Oporu nadal próbuje rozgryźć spisek Najwyższego Porządku. Młody pilot Kazuda Xiono otrzymuje zadanie szpiegowania w szeregach Najwyższego Porządku.

Wersja oryginalna 
 Christopher Sean – Kazuda Xiono
 Scott Lawrence – Jarek Yeager
 Josh Brener – Neeku Vozo
 Suzie McGrath – Tam Ryvora
 Bobby Moynihan – Orka
 Jim Rash – Flix
 Donald Faison – Hype Fazon
 Myrna Velasco – Torra Doza
 Lex Lang – Major Vonreg
 Stephen Stanton – Griff Halloran
 Jason Hightower – Kapitan Imanuel Doza
 Mary Elizabeth McGlynn – Freya Fenris
 Dave Filoni – Bo Keevil

Wersja polska 
 Przemysław Wyszyński – Kazuda Xiono
 Michał Karczewski – Neeku Vozo
 Martyna Byczkowska – Tam
 Robert Jarociński – Jarek Yeager
 Waldemar Barwiński – Poe Dameron
 Michał Karwowski – Rucklin
 Krzysztof Cybiński –
 Kchar,
 Kapitan Doza
 Karol Wróblewski – Hype
 Mateusz Weber – Jak Sirvak
 Jakub Wieczorek – Bolza
 Krzysztof Zakrzewski – Orka
 Barbara Zielińska – Cioteczka Zeta
 Karolina Charkiewicz – Torra
 Mieczysław Morański – Hallion
 Łukasz Lewandowski – Grevel
 Karolina Bacia – Eila
 Jacek Król – Vonreg
 Tomasz Borkowski – Komandor Pyre

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy Disney Channel
Programy Disney XD
Seriale telewizyjne emitowane od 2018
Seriale telewizyjne zakończone w 2020